Roper – miasto w USA, w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Washington
 Roper – rzeka w Australii 
 Roper – zespół muzyczny grający muzykę chrześcijańską  związany z niezależną wytwórnią 5 Minute Walk